

Poängtabell

Japan mot Kanada

Sverige mot Sydafrika

Japan mot Sverige

Kanada mot Sydafrika

Japan mot Sydafrika

Kanada mot Sverige 

Grupp F